Vaglieri ist der Familienname folgender Personen:

 Attilia Vaglieri (1891–1969), italienische Architektin
 Dante Vaglieri (1864–1913), italienischer Klassischer Archäologe
 Laura Veccia Vaglieri (1893–1989), italienische Arabistin und Islamwissenschaftlerin